Василий Николаевич Коновалов: Коновалов, Василий Николаевич (род. 1926) — советский партийный деятель.
 Коновалов, Василий Николаевич (род. 1956) — российский тренер .